Aschebrock steht für:

 Aschebrock (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Aschebrock ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Aschebrock, Domherr in Münster
 Rotger von Aschebrock, Domherr in Hildesheim und Münster